Edward Marjoribanks kan syfta på:

* Edward Marjoribanks, 2:e baron Tweedmouth (1849–1909), brittisk liberal politiker
 Edward Marjoribanks (1900–1932), brittisk konservativ politiker